Ödman är ett svenskt efternamn, som också kan skrivas Ödmann. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Ödman 722
 Ödmann 42
Tillsammans blir detta 764 personer.

Personer med efternamnet Ödman eller Ödmann

 Anders Ödman (född 1950), arkeolog
 Anna Ödman (1876–1960), teckningslärare, målare och grafiker
 Arvid Ödmann (1850–1914), operasångare, tenor
 Asta Ödman (1919–2012), skulptör och bildkonstnär
 Carl Ödman (1839–1913), sjökapten och politiker
 Erik Samuel Ödmann (1786–1845), präst och riksdagsman
 Gunnar Ödman (1934–2006), målare och skulptör
 Jenny Maria Ödmann (1847–1917), författare
 Johan Ödman eller Oedman (1682–1749), präst och skildrare av Bohuslän
 Maj Ödman (1915–2009), radio- och Tv-producent, författare och översättare
 Malin Ödmann (1876–1931), författare och tecknare
 Martin Ödman (1793–1850), borgmästare och politiker
 Nils-Erik Ödman (1908–1994), sjöooficer
 Olof H. Ödman (1906–1973), geolog och mineralog
 Otto Emanuel Ödman (1800–1869), lantmätare, målare och tecknare
 Pelle Ödman (1838–1911), skolman, vitterhetsidkare och reseskildrare
 Per Ödman (1918–1968), röntgenläkare, innovatör
 Ragnar Ödman (1895–1950), yrkesmålare och konstnär
 Sam Ödmann (1872–1902), målare och tecknare
 Samuel Ödmann (1750–1829), teolog och kulturpersonlighet, psalmdiktare
 Samuel Ödmann (redaktör) (1822–1899), tidningsman
 Svante Ödman (1836–1927), psykiater
 Tor Ödman (1904–1998), civilingenjör
 Tycho Ödman (1879–1960), militär, gymnastiklärare och medaljkonstnär

Källor

Svenska efternamn